Krahnert ist der Familienname von:

 Gustav Krahnert (1858–1941), deutscher Maler und Gewerbeschullehrer
 Rico Krahnert (* im 20. Jahrhundert), deutscher Eiskunstläufer und Filmproduzent